Estadi Comunal se poate referi la oricare din cele două stadioane de fotbal din  Andorra:

 Estadi Comunal d'Aixovall, din Aixovall
 Estadi Comunal d'Andorra la Vella, din Andorra la Vella